Hotovost může znamenat:

 Souhrnné označení pro hotové peníze, lépe řečeno pro fyzické oběživo, tedy bankovky, státovky a mince
 Zeměbrana – součást vojska